Lilla Finnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Finnsjön, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Lilla Finnsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (20,4 ha)

Se även
Finnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn